Viggo Jensen er flere personer:

 Viggo Jensen (vægtløfter) (1874-1930) – dansk vægtløfter og skytte, der deltog ved OL i 1896
 Viggo Jensen (maler) (1886-1973) – dansk maler
 Viggo Jensen (fodboldspiller) (1921-2005) – dansk fodboldspiller, bl.a. med i Danmarks OL-trup i fodbold 1948
 Viggo Jensen (fodboldtræner) (født 1947) – dansk fodboldspiller og -træner, bl.a. Danmarks træner for OL-truppen i fodbold 1992

I fiktion
 Viggo Jensen (Olsen-banden) – en fiktiv person, kriminalassistent, i filmserien Olsen-banden. Han spilles af Axel Strøbye.